Cavelti ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Cavelti (* 1961), Schweizer Turner, Olympiateilnehmer 1984 und 1988
 Elsa Cavelti (1907–2001), Schweizer Mezzosopranistin, Professorin an der Musikhochschule Frankfurt am Main 
 Franziska Cavelti Häller (* 1964), Schweizer Politikerin (glp) und Kantonsrätin
 Georges Cavelti (1925–2019), Schweizer Manager
 Peter C. Cavelti (* 1947), Schweizer Autor
 Sandro Cavelti (* 1990), Schweizer Unihockeyspieler
 Ulrich Cavelti (1947–2018), Schweizer Jurist

Siehe auch:
 Cavelty